Grand Lake kan syfta på:

Kanada 

 Grand Lake (Newfoundland), sjö i Newfoundland och Labrador, 
 Grand Lake (Labrador), sjö i Newfoundland och Labrador, 
 Grand Lake, Nova Scotia, sjö, 
 Grand Lake, New Brunswick, sjö, 
 Grand Lake, Nipissing District, sjö i Ontario, 
 Grand Lake, Timiskaming District, sjö i Ontario,

USA 

 Grand Lake, Colorado, ort, Grand County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar